Classica Monacensia ist eine altertumswissenschaftliche Schriftenreihe, in der Ergebnisse von Forschungsprojekten der Universität München erscheinen. 

Seit ihrer Gründung 1991 erscheint sie bei Narr (damals Gunter Narr, jetzt Narr Franke Attempto Verlag) in Tübingen und wird derzeit von der Latinistin Claudia Wiener und dem Gräzisten Martin Hose herausgegeben.

Die Reihe umfasst Monographien, kommentierte Textausgaben und Sammelbände aus Themenbereichen der griechischen und römischen Antike, mit einem Schwerpunkt auf literaturwissenschaftlicher Forschung in Verbindung mit historischen und philosophischen Fragestellungen.

Bandverzeichnis

Weblinks 
 

Philologie
Sachliteratur (Klassische Altertumswissenschaft)
Wissenschaftliche Schriftenreihe